Kewer ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Kewer (1908–1967), deutscher Politiker 
 Johann Josef Kewer (1810–1903), deutscher Notar, Lyriker und Heimatschriftsteller

Siehe auch:
 Kever